Maalkruis of Andreaskruis, heraldisch symbool, een kruis dat schuin staat
 Maalkruis of vermenigvuldigingsteken, bewerkingsteken voor de vermenigvuldiging